Horizon (lijn), waarvan kim een synoniem is
 Joachim (voornaam), waarvan Kim een afleiding is
 Kim (achternaam)
 Kim (roman), een boek van Rudyard Kipling uit 1901
 Kim (1950), een verfilming van de roman uit 1950
 Kim (1960), een televisiefilm uit 1960
 Kim (1984), een verfilming van de roman uit 1984
 Kim (spel), een geheugenspel afkomstig uit de gelijknamige roman
 Kim (stripreeks), een stripreeks over Kim Clijsters
 Kim (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Kim (rivier), een rivier in Kameroen
 Koninklijk Instituut voor de Marine
 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
 Kim (scheepsromp), een deel van een scheepsromp (overgang van de scheepsbodem naar zijden)
 KIM-1, een ontwikkelsysteem voor de MOS 6502-microprocessor